— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Собу (Скорая), расположенная в городе Тиба префектуры Тиба. Станция была открыта 13 сентября 1899 года.

Планировка станции
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
JR East: Станция Инагэ